East Hampton kan syfta på:

 East Hampton, Connecticut
 East Hampton, New York

Se även 
 Easthampton